Zhang Min (né en 1976), patineur artistique chinois ;
 Zhang Min (née en 1993), rameuse chinoise.